Karolcia – forma zdrobniała od imienia Karolina
 Karolcia – tytuł książki Marii Krüger
 Karolcia – film